

Geografia

Austria 
 Spittal an der Drau – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Spittal an der Drau – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Wielka Brytania 
 Spittal – wieś

Zobacz też 
 Spital